Лос Гереро има више значења:

 Лос Гереро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Гереро (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гереро (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гереро (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гереро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику